Федерація автомобільного слалому України (ФАСУ) — неприбуткова всеукраїнська громадська організація, яку створено на основі об'єднання інтересів громадян України, які працюють в автомобільній промисловості, на транспорті та/або в галузі автомобільного туризму або автомобільного спорту.

Територія діяльності: Україна

Правовий статус ФАСУ 
ФАСУ засновано у 2008 році. У своїй діяльності ФАСУ керується чинним законодавством України і діє на підставі Статуту ФАСУ.

Для виконання своїх статутних цілей ФАСУ створила місцеві осередки в більшості регіонів України.

ФАСУ проводить змагання з автомобільного слалому такі як: Autoslalom Champion Series (Чемпіонська Серія), Autoslalom Masters (Майстри автослалому), Sprint-slalom Masters (Майстри спринт-слалому), Winter Open Cup (Зимовий Кубок ФАСУ з автослалому), аматорські змагання.

Структура ФАСУ

Керівні органи ФАСУ 
Вищим органом управління ФАСУ є Конференція (збори), а в період між ними - Президія ФАСУ.

Президія ФАСУ складається з п'ятьох осіб — президента, віце-президентів та членів Президії.

Довідково про ФАСУ

Контактні дані ФАСУ 
 Керівник: Президент Гергеліжіу Павло Павлович
 Місце знаходження: м. Вінниця

Джерела 
 Офіційний сайт ФАСУ 

Спортивні федерації України
Автоспорт